Иван Львович Слезкин (, Москва — , Москва) — генерал-лейтенант, начальник Московского губернского жандармского управления, участник дела об убийстве студента Иванова (1869).

Биография 
На службе в корпусе жандармов с 1848 г.

Начальник Московского губернского жандармского управления с 1867 г.

После опознания тела сокурсниками студента Иванова, лично взял под контроль дело как шеф губернского жандармского управления (такое внимание было связано с тем, что Иванов состоял на учёте у жандармов как революционер).

Собирал показания на революционера Сергея Нечаева. В частности, студент университета П. И. Махин 2 июня 1869 года написал следующее: «С Нечаевым я встретился назад тому 2 года (Махин забыл, 4 года. — Ф. Л.), или несколько более, в Москве следующим образом. Я в то время был в Университете и часто на лекциях встречался с вольнослушателем Нефедовым, а вскоре по дешевизне номеров, где квартировал (дом Ностиц — на Дмитровке, в номерах Романникова), занял один из номеров рядом с его. У него-то в это время встретил некоего Нечаева, готовящегося держать экзамен на домашнего учителя и уроженца с. Иванова, откуда сам был родом и Нефедов. Нефедов мне говорил, что Нечаев очень беден, и общая квартира была бы для него удобною. Ради соблюдения собственного интереса и экономии я согласился занять общий номер с Нечаевым и прожил вместе месяцев 4 или 6. <…> К концу нашей 5-месячной жизни Нечаев перешел жить на месяц к Погодину в качестве секретаря. Возвратясь оттуда, мы с ним серьезно поссорились по той причине, что он вышедшего из корпуса моего брата хотел подчинить своему влиянию не в смысле политическом, а в домашних отношениях; просто обижал его. Вследствие ссоры и получа из дому деньги, — кажется 25 руб., — он уехал в Петербург, не сказав мне даже, с какой целью, и даже не рассчитавшись со мной, ибо остался должен мне 6 рублей за квартиру, которые и доселе не отдал. Во время нашей обшей жизни он хлопотал более всего о получении диплома на звание учителя, так как он был в крайности и никакими политическими затеями не занимался, а потому и со мною о них разговоров не имел. Уехал он, на меня рассердившись очень сильно, и переписки не вел, что делал в Петербурге, не знаю, а почему пишет письмо, если это только он пишет, не могу понять. Разве только с целью насолить мне и скомпрометировать меня перед правительством».

Был женат. Похоронен в Москве на кладбище Ново-Алексеевского женского монастыря.

Примечания

Литература 
 
 

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Нечаевское дело
Похороненные на кладбище московского Новоалексеевского монастыря